Группа компаний «АФГ Националь» — российский вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, организованный по принципу «от поля до прилавка».

Один из крупнейших производителей риса в России, ведущий производитель фасованных круп в России. Управляющая компания располагается в Москве.

«АФГ Националь» реализует свою продукцию под торговыми марками в категории рис и крупы – «Националь», «PROSTO», «Агрокультура», в категории консервация – «Cento Percento», в категории овощи – «Естественный отбор», «Овощная лига», «Чистой воды овощи».

Холдинг также поставляет сельхозпродукцию собственного производства (рис, пшеницу, сою и др.) крупным оптом, в том числе, на экспорт — в страны СНГ, Ближнего Востока, Европы.

История 
В  1992 году была основана  ГК «Ангстрем», которая работала в торгово-закупочной сфере. В 1996 году компания открыла первое в России производство фасованных круп. К 2012 году «Ангстрем» стала одним из крупнейших российских производителей фасованных круп.

2013 год – в результате слияния AF-Group и ГК «Ангстрем» образовалась Группа компаний «АФГ Националь».

На момент слияния AF-Group контролировала 57,5 тыс. гектаров сельхозземель в Краснодарском крае и Ростовской области, которые в основном использовались для выращивания риса.

В 2015 году холдинг «АФГ Националь» приобрёл контрольный пакет ГК «Нижегородская картофельная система».

С 2015 по 2022 год агропромышленный холдинг заложил яблочные сады по интенсивной технологии в Краснодарском крае и построил сортировочно- фасовочный центр и фруктохранилище.

В 2016 году «АФГ Националь» приобрёл земли в Ростовской области для выращивания картофеля и овощей.

В 2016 году были приобретены Сергачский сахарный завод в Нижегородской области (не вошедший в структуру холдинга) и производственные площадки в Арзамасском районе Нижегородской области.

В ноябре 2022 года основным владельцем компании «АФГ Националь» стала компания ООО «Инвестком», генеральным директором управляющей организации ООО «УК Националь» является Юзефович Иван Михайлович.

Деятельность и ресурсы 
«АФГ Националь» выпускает более 300 наименований продукции под собственными торговыми марками, а также выпускает продукцию под марками ритейлеров. Обладает разветвлённой дистрибьюторской сетью, охватывающей Россию, страны СНГ, Европы и другие регионы.

«АФГ Националь» принадлежит 2 элеватора (общая мощность хранения около 150 тыс. тонн риса-сырца), 3 современных рисоперерабатывающих завода (способных переработать 500 тонн сырца ежесуточно и вырабатывать 105 тыс. тонн рисовой крупы ежегодно), а также 3 производственно-логистических комплекса по выпуску фасованной бакалейной продукции в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске общей площадью свыше 20 тысяч квадратных метров.

Земельный банк «АФГ Националь» составляет 200 тысяч гектар. Около 80 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения находятся в Краснодарском крае и Ростовской области, из них более 50 тыс. га это рисовые оросительные системы, что составляет порядка 10% всех имеющихся рисовых угодий Российской Федерации.

«АФГ Националь» — крупнейшая частная компания, которая занимается селекцией риса в стране, в её ассортименте 11 разнообразных сортов, которые внесены в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений и допущены к использованию. Агрохолдинг собирает порядка 200 тыс. тонн валового урожая риса-сырца ежегодно, а также более 100 тыс. тонн пшеницы, зерновых и бобовых сельскохозяйственных культур.

Продукция 

В 1996 году компания занялась производством и фасовкой на своём собственном производстве и стала продавать рис и крупы по всей России.

В 2001 году создается торговая марка «Агрокультура» (рис, крупы и бобовые эконом-сегмента) на основании ранее существовавшего социального проекта «Астон». В этом же году на рынок выходит торговая марка «PROSTO» (крупы в варочных пакетиках). Это был существенный инновационный прорыв в консервативной категории «крупы». Никогда ранее в России не было приготовления круп в упаковке boil-in-bag.

В 2008 году компания расширяет свой ассортимент и создаёт новую торговую марку - «Националь». В бренде представлены самые популярные виды риса, круп и бобовых.

После слияния AF-Group и ГК «Ангстрем» в 2013 году начинается активное продвижение брендов и расширение ассортимента. Появляются новые серии продукции: премиальные сорта риса, экзотические крупы, кондитерские добавки, ассортимент для сегмента HORECA и т.д. Во многом, за счёт собственной селекции риса, компания на шаг впереди от своих конкурентов и регулярно выпускает новые, уникальные виды риса. Доля рынка «АФГ Националь» в России свыше 30%.

Компания также занимается овощным направлением, преимущественно картофелем. Овощи выращены на полях «АФГ Националь» в Нижегородской области, родниковый полив и собственный семенной материал обеспечивают им высокое качество и прекрасные органолептические свойства. Продукция продается под торговыми марками «Чистой воды овощи», «Естественный отбор» и «Овощная лига». В ассортименте компании есть консервация - импортная продукция, произведённая в Италии. В собственном бренде компании «Cento Percento» представлен широкий ассортимент соусов, оливок и овощных закусок.

Инвестиции 
С 2013 по 2015 годы «АФГ Националь» инвестировали в восстановление земель и производственных фондов приобретённых предприятий, обновление парка техники и сельхозорудий, а также в создание сопутствующей инфраструктуры в регионах своей деятельности.

В период 2015 – 2018 гг. холдинг инвестировал средства в проект выращивания картофеля и овощей в Нижегородской области, в частности - строительство овощехранилищ на 200 тыс. т картофеля.

В 2016 году агропромышленный холдинг заявил о своих планах увеличить объём производства овощной продукции до 500 тысяч тонн к 2018 году, оценив объём инвестиций для реализации данного проекта в 20 млрд рублей.

В 2016 году был запущен инвестпроект «АФГ Националь» по закладке яблоневых садов - заложено 700 га садов интенсивного типа (с использованием шпалеры, капельного орошения и противоградовой сетки), построено современное плодохранилище на 10 тысяч тонн с линией для мойки и калибровки фруктов, организован питомник для выращивания саженцев.  

С 2015 по 2020 годы в развитие предприятий на Юге было инвестировано около 10 миллиардов рублей.

Примечания

Ссылки 
Сельскохозяйственные компании России
Холдинги России